Николаево — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Николаево — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Николаево — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Николаёво — агрогородок в Миорском районе Витебской области.
 Николаево — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Николаево — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Николаево — деревня в Ивьевском районе Гродненской области

Болгария 
 Николаево — город в Старозагорской области.
 Николаево — село в Великотырновской области.
 Николаево — село в Габровской области.
 Николаево — село в Перникской области.
 Николаево — село в Плевенской области.
 Николаево — село в Сливенской области.

Россия 
 Николаево — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Николаево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Николаево — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Николаево — село в Нагорском районе Кировской области.
 Николаево — село в Фалёнском районе Кировской области.
 Николаево — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Николаево — деревня в Советском районе Курской области.
 Николаево — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Николаево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Николаево — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Николаево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Николаево — до 2003 г. название деревни Феофилова Пустынь Стругокрасненского района Псковской области.

Украина 
 Николаево — бывший посёлок в Веселиновском районе Николаевской области.

Другое 
 Николаево — озеро в городе Запорожье Украины.
 Николаево — община в Старозагорской области Болгарии.

Разное 
 Николаево-Иловайский
 Николаево-Козловский
 Николаево-Отрадное

См. также